McManners ist der Familienname folgender Personen:

 John McManners (1916–2006), britischer Historiker 
 Joseph McManners (* 1992), britischer Sänger, Film- und Theaterschauspieler